Bielke ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Gustaf Bielke (1683–1754), schwedischer Generalmajor und Diplomat 
 Detlef Bielke (* 1952), deutscher Fusionmusiker
 Dominik Bielke (* 1990), deutscher Eishockeyspieler
 Ernst Gottfried Bielke, siehe Bruce Low (1913–1990), niederländischer Sänger und Schauspieler
 Gunilla Bielke (1568–1597), schwedische Königin

 René Bielke (* 1962), deutscher Eishockeytorwart

 Ture Johan Bielke (1742–1792), schwedischer Jurist 

Siehe auch:
 Bielke (Adelsgeschlecht)
 Bjelke